Miejscowość w Danii:
 Torsted

Duńska nazwa gminy w Niemczech:
 Taarstedt